Il termine Tres Rios, con diverse grafie tra spagnolo e portoghese, può riferirsi a:

Tres Ríos, distretto della Costa Rica capoluogo del cantone di La Unión
Microregione di Três Rios, microregione del Brasile nello stato di Rio de Janeiro
Três Rios, città del Brasile nella microregione omonima